Еністон () — прізвище.

Відомі носії:
 Дженніфер Еністон— американська акторка
 Бренді Еністон— американська порноакторка